Coleman může být:

příjmení
 viz Coleman (příjmení)

křestní jméno
 Coleman Hawkins (1904–1969), americký jazzový tenorsaxofonista

ostatní
 Coleman County, okres ve státě Texas v USA
 Colemanův ledovec, jeden z ledovců hory Mount Baker